Phaeoacremonium är ett släkte av svampar. Phaeoacremonium ingår i familjen Togniniaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeoacremonium